«Друг семьи» () — американский драматический мини-сериал основанный на реальных событиях. По сюжету Роберт Берхтольд, близкий друг семьи Бробергов, в течение двух лет дважды похищает их дочь Джен. Премьера сериала состоялась 6 октября 2022 года в сервисе Peacock. Эти события также освещались в документальном фильме .

Сюжет 
В 1974 году Роберт Берхтольд (серийный похититель детей), близкий друг семьи Броберг, похищает их дочь Джен. После того, как её возвращают родителям, он снова похищает девочку спустя два года.

В ролях 
 Джейк Лэси — Роберт Берхтольд
 Колин Хэнкс — Боб Броберг
 Лио Типтон — Гейл Берхтольд
 Маккенна Грейс — 
  — маленькая Яна Броберг
 Анна Пэкуин — Мэри Энн Броберг
 Остин Стоуэлл — агент ФБР Питер Уолш
 Патрик Фишлер — Гарт Пинкок
  — Джо Берхтольд

Производство 
В мае 2020 года было объявлено, что  разрабатывает сериал посвященный похищениям Джен Броберг: сценаристом и исполнительным продюсером назначен Ник Антоска, а сама Броберг и Мэри Энн Броберг выступят в качестве сопродюсеров. В феврале 2022 года компания Peacock запустила сериал в производство. Должность режиссёра получила Элайза Хиттман.

В феврале 2022 года к актерский состав сериала вошли Джейк Лэси, Анна Пэкуин, Колин Хэнкс и Лио Типтон, а в следующем месяце — Хендрикс Янси и Маккенна Грейс. Через месяц после этого роли получили Остин Стоуэлл, Патрик Фишлер, Бри Элрод и Филип Эттингер. Кроме того, в июле также была утверждена Элла Джей Баско.

Список эпизодов

Оценки критиков 
Рейтинг сериала на сайте-агрегаторе обзоров Rotten Tomatoes составляет 91% со средней оценкой 7,8/10, на основе 23 рецензий. Консенсус критиков гласит: «Нагнетающийся словно кошмар в замедленной съемке, серил неизмеримо выигрывает от искусной режиссуры Элайзы Хиттман и непоколебимого коварного зла в лице Джейка Лэси». Оценка сериала на сайте Metacritic составляет 73 балла на основе 12 обзоров, что соответствует «в целом положительному» статусу. В рецензии Газеты.ру «Друга семьи» назвали одним из самых шокирующих сериалов года: «получился подробный и болезненный рассказ о непредсказуемости зла, к которому невозможно подготовиться, а иногда и распознать его в лице […] близкого человека».

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США, запущенные в 2022 году
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Peacock